Мино́га:

 Миноги () — класс хордовых, факультативные паразиты рыб.
 Минога (подводная лодка) — российская подводная лодка начала XX века.
 Минога (Малопольское воеводство) — село в Краковском повяте Малопольского воеводства.
 Минога (Ка-65) — проект российского палубного вертолёта для замены Ка-27.

Примечания